Темпл има више значења:
 Темпл (Пенсилванија)
 Темпл (Џорџија)
 Темпл (Тексас)
 Темпл (Оклахома)